Alizarin žuto se može odnositi na:
 Alizarin žuto R
 Alizarin žuto 2G
 Galacetofenon, se takože naziva Alizarin žuto C